Виталий Арсеньевич Диткин (, Богородск, Московская губерния, Российская Империя — , ) — советский математик, специалист в области функционального анализа и вычислительной математики. Многолетний заместитель директора Вычислительного центра АН СССР. Лауреат Государственной премии СССР в области науки (1978).

Биография 

В. А. Диткин родился 2 мая 1910 года в Подмосковье.
Отец был инженером, мать учительницей начальных классов; с 1922 года семья жила в Москве.
В 1928 году В. А. Диткин окончил девятиклассную школу, в 1930 году поступил в Государственный электромашиностроительный институт, а в 1932 году перевёлся на второй курс механико-математического факультета МГУ
(математическое отделение).
В 1935 году поступил в аспирантуру НИИ математики МГУ к А. И. Плеснеру;
в 1938 году успешно окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию «Исследование строения идеалов в некоторых нормированных кольцах».
С осени того же года преподавал математику в Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского.
Из-за плохого зрения не был призван в армию и работал в Москве, на военном заводе и в Мосэнерго.

В июне 1943 года В. А. Диткин поступил старшим научным сотрудником в отдел приближённых вычислений Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (МИАН). Руководил отделом Л. А. Люстерник.

Вся дальнейшая деятельность В. А. Диткина проходила в институтах Академии наук.
В 1948 году отдел Л. А. Люстерника был переведён из МИАНа в новосозданный Институт точной механики и вычислительной техники АН СССР (ИТМиВТ).
В 1949 году В. А. Диткин защитил на Учёном совете МИАНа докторскую диссертацию «Дифференциальный оператор и связанные с ним функциональные преобразования».
Официальными оппонентами по диссертации были И. М. Гельфанд, А. А. Дородницын и Л. А. Люстерник.
С 1950 по 1955 год В. А. Диткин был заведующим лабораторией и заместителем директора ИТМиВТ по научной работе.
В 1952 году ему было присвоено учёное звание профессора по специальности Вычислительная математика.
В 1955 году он стал заместителем директора по научной части и заведующим лабораторией таблиц и номограмм опять-таки новосозданного Вычислительного центра АН СССР.
Сотрудником ВЦ АН СССР он оставался до последних дней.

Был членом редколлегии Журнала вычислительной математики и математической физики со дня его основания.
Преподавал в МФТИ, Военно-инженерной академии и других московских вузах.

В 1970 году В. А. Диткин было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
В 1978 году присуждена Государственная премия СССР в области науки за цикл работ по операторному исчислению (1973—1976) (совместно с А. П. Прудниковым и В. П. Масловым).
Был награждён орденом «Знак почёта» и медалями.

Труды 
 книги
 
 

 статьи

Литература (о нём) 
 Дородницын А. А., Лаврентьев М. А., Люстерник Л. А., Прудников А. П. Виталий Арсеньевич Диткин (к шестидесятилетию со дня рождения) Успехи математических наук, 1970. Т. 25. № 5. С. 253—258.
 Виталий Арсеньевич Диткин (к семидесятилетию со дня рождения) // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1980. Т. 20. № 3. С. 547—549.
 Керимов М. К. К девяностолетию со дня рождения профессора Виталия Арсеньевича Диткина (1910—1987) // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2001. Т. 41. № 12. С. 1763—1807.

Сотрудники ВЦ АН СССР
Математики по алфавиту
Математики СССР
Математики XX века